

Населені пункти та їхні частини

 Клімкі — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Клімкі — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Клімкі — село в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Клімкі — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Клімкі — частина села Каніна в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Клімкі — частина села Лентове в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Клімкі — частина села Залесе в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Клімкі — частина села Бжина в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Клімкі — частина села Явожинка в гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Клімкі — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки